Трисио ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 6,35 км². Население — 402 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

История 
Город основан в 154 году и назывался Tritium.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи